Кириле́нко — украинская фамилия.

Известные носители 
 
 Кириленко, Анна Павловна (род. 1929) — работница Мурманского рыбного комбината, кавалер ордена Ленина.
 Кириленко, Артур Владимирович (род. 1972) — российский предприниматель, девелопер.
 
 Кириленко, Виталий Владимирович (род. 1968) — украинский легкоатлет, прыгун в длину.
 Кириленко, Владимир Валентинович (род. 1945) — советский химик.
 
 Кириленко, Герман Васильевич (род. 1937) — советский российский учёный, политолог.
 Кириленко, Денис Геннадьевич (род. 1984) — российский футболист.
 Кириленко, Дмитрий Иванович (род. 1979) — российский хоккеист.
 
 Кириленко, Игорь Геннадьевич (род. 1991) — украинский музыкант, композитор, саунд-продюсер.
 Кириленко, Кирилл Олегович (род. 2000) — белорусский футболист.
 Кириленко, Леонид Владимирович (1945—2007) — советский футболист.
 
 
 Кириленко, Павел Александрович (род. 1986) — председатель Донецкой областной государственной администрации.
 Кириленко, Сергей Анатольевич (род. 1969) — предприниматель, председатель правления Собинбанка.
 Кириленко, Фёдор Петрович (1886—1955) — Герой Социалистического Труда.